Franciaország
Thenay, település Indre megyében
Thenay, település Loir-et-Cher megyében